Dardania se poate referi la:
 Dardani (Troia) - aliații Troiei
 Dardania (Troas)
 Dardania (Europa) - o regiune în Balcani
 Dardania (Imperiul Bizantin) - o regiune administrativă în Imperiul Bizantin, aflată în jumătatea de vest a Bulgariei de azi, cu centrul în Naissus
 Dardani - un popor / trib
 Dardania (Samothrace) - vechiul nume al Samothrace potrivit lui Pausanias